Бусіа може означати:

Географічні назви 
 Бусіа (округ, Кенія) - округ в Кенії;
 Бусіа - місто, центр однойменного округу;
 Бусіа (округ, Уганда) - округ в Уганді;
 Бусіа - місто, центр однойменного округу.

Персоналії 
 Кофі Абрефа Бусіа - колишній прем'єр-міністр Гани;
 Акосуа Бусіа - дочка останнього, актриса.